Sztrumica (Strumica) város és körzet Észak-Macedónia délkeleti részén
 Sztrumica (Strumica) folyó Észak-Macedónia és Bulgária területén, a Sztruma mellékfolyója

hasonló
 Strmica (egyértelműsítő lap)